Ольша — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Ольша — село в Смоленском районе Смоленской области.
 Ольша — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Ольша — река в Смоленской области, приток Днепра.
 Ольша — река в Смоленской области, приток Каспли.

Фамилия 
 Ольша, Александра (род. 1977) — польская теннисистка.
 Ольша, Тадеуш (1895—1975) — польский актёр, певец и танцор.

См. также 
 Долгая Ольша